Cottam steht für:

 Cottam (Nottinghamshire), eine Ortschaft in der englischen Grafschaft Nottinghamshire

Cottam ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Cottam (1549–1582), englischer Jesuit und Märtyrer